Charolais eller Charollais kan referere til:

 Grevskabet Charolais, et område og et historisk grevskab i Bourgogne i Frankrig
 Charolais kvæg, en kvægrace
 Charolais hest, en uddød hesterace
 Charollais får, en fårerace
 Charolais ost, en ostetype